Мекор хаим может означать:

 «Мекор хаим» — книга ибн Габироля
  — район на юге Иерусалима
 «Мекор хаим» — йешива в Кфар-Эцион
 «Мекор хаим» — еженедельное издание

Примечания